Oliveira — árvore da família das oleáceas

Geografia de Portugal 
 Olivais (Lisboa) — freguesia
 Santo António dos Olivais — freguesia de Coimbra
 Santa Maria dos Olivais (Tomar) — antiga freguesia
 Estação Olivais  — estação do Metropolitano de Lisboa

Desambiguações de topônimos